Георгий Павлович Карцов (Карцев) (1861—1931) — деятель общественного охотничьего движения, художник, литератор, кинолог. Двоюродный племянник Петра Ильича Чайковского.

Биография 
Родился  года. Происходил из дворян Новгородской губернии — сын генерала от инфантерии, военного писателя, участника русско-турецкой войны 1877—78 годов Павла Петровича Карцева. Воспитывался в Пажеском корпусе и 8 августа 1881 года из старших камер-пажей произведен в корнеты Кавалергардского полка.

В 1884 году был командирован в Усть-Ижорский лагерь для обучения саперному делу; 29 мая 1885 года назначен ординарцем к начальнику штаба гвардейского корпуса и произведён в поручики; 12 сентября 1886 года зачислен в запас гвардейской кавалерии.

В 1889 году причислен к министерству внутренних дел и получил чин титулярного советника; в 1890 году назначен чиновником особых поручении при министре. В 1891 году командирован в распоряжение заведующего общественными работами генерал-лейтенанта Анненкова.

В 1904 году был переведён чиновником особых поручении при главном управлении уделов. С 1911 года — камергер двора Его Императорского Величества, был куратором псовой части царской охоты в Гатчине.
 
Был специалистом по псовой охоте. Стал главным судьёй первых в РСФСР испытаний легавых в 1919 году (станция Вырица Октябрьской железной дороги). Член правления Общества любителей породных собак.

В декабре 1923 года перенес тяжелый инсульт. Скончался в 1931 году.

Награды 
 орден Св. Анны 3-й ст.
 орден Св. Станислава 2-й ст.
 орден Св. Владимира 4-й ст.

Библиография 
 Беловежская Пуща : Её ист. очерк, соврем. охотничье хоз-во и высочайшие охоты в Пуще / [Соч.] Георгия Карцова; Изд. ил. худож. М. А. Зичи, К. Я. Крыжицким, В. И. Навозовым [и др.] и фотогр. снимками А. Д. Далматова, А. А. Галла, Гана [и др.] Санкт-Петербург : артистич. заведение А. Ф. Маркса, 1903
 «Воспитание, дрессировка и натаска подружейной собаки» (1927).
 Охота в Беловежской пуще : с прил. ист. очерка Г. Карцова «Беловежская пуща» / [отв. ред. К. С. Столяров] Москва : СПГгрупп, 2005

Семья 
С 1885 года был женат на Александре Валерьяновне Панаевой. Он был на девять лет моложе её. Апухтин подарил им на свадьбу стихотворение: «Два сердца любящих и чающих ответа Случайно встретились в пустыне черствой света…». От неё имел детей: Ольгу, Павла и Татиана.

Примечания

Литература 
 Георгий Павлович Карцов // Сборник биографии кавалергардов. Т. 4. — 1908. — С. 328.

Ссылки 
 Брестский курьер. «Беловежская пуща» Георгия Карцова. Читаем в оригинале раритетную книгу
 Кто есть кто в псовой охоте
 Наши имена

Кавалергарды
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Выпускники Пажеского корпуса
Охотники Российской империи
Кинологи Российской империи
Кинологи СССР
Пётр Чайковский